Astron (von griechisch ἄστρον astron „Stern“) steht für:
 Astronomisch Onderzoek in Nederland, die niederländische Stiftung für astronomische Forschungen
 Astron (Satellit), ein ehemaliges sowjetisches Weltraumteleskop
 Astron (Unternehmen), ein Hersteller von Stahlbauprodukten
 Astron Hotels, eine deutsche Hotelgruppe, die 2002 von der spanischen Unternehmensgruppe NH Hoteles übernommen wurde

Siehe auch:
 Astra

ASTRON